Пріме́ра дивізіо́н () — назва вищих ліг у футболі:

 КОНМЕБОЛ (Південна Америка)
 Прімера Дивізіон (Аргентина)
 Прімера Дивізіон (Чилі)
 Прімера Дивізіон (Парагвай)
 Прімера Дивізіон (Перу)
 Прімера Дивізіон (Уругвай)
 Прімера Дивізіон (Венесуела)

 КОНКАКАФ (Північна Америка)
 Прімера Дивізіон (Коста-Рика)
 Прімера Дивізіон (Сальвадор)
 Прімера Дивізіон (Мексика)
 Прімера Дивізіон (Нікарагуа)

 УЄФА (Європа)
 Прімера Дивізіон (Іспанія) або Ла Ліга, Іспанія
 Прімера Дивізіо (Андорра)